Seluma ist ein Regierungsbezirk in der Provinz Bengkulu an der Westküste der indonesischen Insel Sumatra.

Auf einer Fläche von 2400 Quadratkilometern leben 213.414 Einwohner (2020). Das Motto des Regierungsbezirks lautet "SERAWAI, SERASAN, SEIJOAN".

Gliederung und Bevölkerungsentwicklung 

Seluma ist in vierzehn Distrikte (Kecamatan), die im Folgenden mit den Bevölkerungszahlen der Jahre 2010–2015 aufgeführt werden, unterteilt:

Weblinks 

 Webpräsenz des Regierungsbezirks (indonesisch)

Einzelnachweise 

Geographie (Sumatra)
Kabupaten in der Provinz Bengkulu